Монаково — топоним; название населённых пунктов в России:

 Монаково — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Монаково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Монаково — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Монаково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Монаково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Монаково — село в Навашинском районе Нижегородской области.
 Монаково — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Монаково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Монаково — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Монаково — деревня в Лесном районе Тверской области.